{{Autobahn2
|bild_logo=Bundesautobahn 9 number.svg
|namn=A9
|kort_vägbe=Autobahn/Motorväg
|bild_karta=Map D A9.svg
|längd=529
|invigd=
|börjar=Potsdam
|via=Dessau, Leipzig, Bayreuth, Nürnberg, Ingolstadt
|slutar=München
|kreis=
A9 är en motorväg i Tyskland som går mellan Potsdam och München. Motorvägen börjar vid trafikplats Dreieck Potsdam vid Berliner Ring och passerar bland annat Hof och Ingolstadt innan den slutar i München. Motorvägens längd är 529 km. Vägen passerar Bundesländerna Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen och Bayern. Hela sträckan byggdes färdig i mitten av 1930-talet. Sedan återföreningen 1990 har stora delar av A9 renoverats och byggts om till sexfilig betongmotorväg av mycket hög klass.

Historia

Motorvägen mellan Berlin och München byggdes i sektioner, den första sektionen öppnades 1936 och den sista delen 1938. Det gör vägen till den äldsta nationella (sträcker sig över en stor del av landet) motorvägen i Tyskland.

Motorvägen var ifrån andra världskrigets slut till Tysklands endade en av de tre transitvägarna från Västtyskland till Västberlin.

Den 30 juni 2004 stängde den då äldsta motorvägsrestaurangen i Tyskland som låg vid Triptis. Anledningen att den stängde var att det skulle byggas ut till sexfilig motorväg. Restaurangen fanns redan innan motorvägen mellan Berlin och München byggdes. Under den tiden Tyskland var delat kunde restaurangen endast användas av transittrafiken.

Planer
Bygga ut motorvägen till åttafilig standard mellan avfarten Bad Klosterlausnitz och korsningen Hermsdorf (Byggs) 
Bygga ut motorvägen till sexfilig standard mellan avfarten Triptis och avfarten Schleiz Byggs)
Bygga ut motorvägen till åttafilig standard mellan korsningen Nürnberg och korsning Nürnberg-Ost (Planeras)
Bygga ut motorvägen till åttafilig standard mellan korsning Holledau och korsningen Neufahrn. (Planeras)
Bygga ut motorvägen till sexfilig standard mellan avfarten München-Frankfurter Ring och avfarten München-Schwabing.

Trafikplatser

Se även
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland
Tysklands motorvägar

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Brandenburg
Vägar i Sachsen-Anhalt
Vägar i Sachsen
Vägar i Thüringen
Vägar i Bayern
Listor över avfartsnummer